|}

Die Bahnstrecke Michaľany–Łupków ist eine Eisenbahnverbindung in der Slowakei, die ursprünglich durch die Erste Ungarisch-Galizische Eisenbahn (EUGE) als Teil einer überregionalen Hauptverbindung von Wien und Budapest nach Lemberg (heute Lwiw/Ukraine) errichtet worden war. Sie beginnt in Michaľany an der heutigen Bahnstrecke Košice–Čierna nad Tisou und führt über Trebišov, Michalovce, Humenné und Medzilaborce nach Łupków in Polen.

Geschichte 
Siehe auch: Erste Ungarisch-Galizische Eisenbahn

Die heutige Strecke war ein Teil der von Ersten Ungarisch-Galizischen Eisenbahn erbauten Strecken von Sátoraljaújhely zur galizischen Stadt Przemyśl. Sie sollte die Hauptstädte Österreich-Ungarns mit den galizischen Festungen verbinden. Der erste Teil von Michaľany bis Humenné wurde am 25. Dezember 1871 eröffnet. Darauf folgte der Weiterbau zur Stadt Medzilaborce (Eröffnung am 12. Juni 1873). Die grenzüberschreitende Strecke durch den Karpaten-Hauptkamm mit dem 416 m langen Łupków-Tunnel
wurde dem Verkehr am 30. Mai 1874 freigegeben.

Kurz danach wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut: 1882 durch die Landesgrenze, 1887 zur Stadt Medzilaborce und endlich 1888 zur Ortschaft Michaľany.

Am 26. September 1915 geriet bei Medzilaborce ein Güterzug mit 30 beladenen Kesselwagen mit Petroleum in einem Gefälle außer Kontrolle und fuhr auf einen Lazarettzug auf. 36 Menschen starben. 

Nach dem Ersten Weltkrieg in der Tschechoslowakei wurde das zweite Gleis schrittweise abgebaut: von Medzilaborce zur Landesgrenze im Jahr 1920, 1930 auf der Strecke Medzilaborce–Bánovce nad Ondavou und zwei Jahre später folgte der Rest nach Michaľany.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Tunnel am Karpatenhauptkamm durch die Wehrmacht auf ihrem Rückzug 1944 gesprengt und vermint. Die Rote Armee errichtete an der strategisch wichtigen Strecke ab 13. November 1944 eine Umfahrung des zerstörten Tunnels, die schon am 4. Dezember 1944 provisorisch in Betrieb genommen werden konnte. Die Streckenverlegung war insgesamt 3,5 Kilometer lang und besaß eine maximale Neigung von 38 ‰. Am Scheitelpunkt auf dem Karpatenhauptkamm wurde der Spitzkehrenbahnhof Pobieda, russisch: „Sieg“ angelegt, in dem alle Züge die Fahrtrichtung wechseln mussten. Am 3. April 1945 verkehrte über diese Strecke der Sonderzug des tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš von Moskau in die bereits befreite Slowakei. Der zerstörte Tunnel wurde ab August 1945 von den Minen geräumt und bis 1946 von sowjetischen Spezialisten wieder aufgebaut. Am 7. November 1946 wurde die Strecke durch den Tunnel feierlich wieder in Betrieb genommen. Am slowakischen Tunnelportal erinnert eine zweisprachige Inschrift in slowakisch und russisch an das Ereignis: „7. XI. 1946 - Was die bösen Deutschen vernichteten, baute die brüderliche Hand der sowjetischen Armee wieder auf“.

Die Strecke zwischen Michaľany und Bánovce nad Ondavou wurde Ende der 1980er Jahre elektrifiziert. Der elektrische Eisenbahnverkehr wurde am 29. Dezember 1990 aufgenommen.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über. 

Am 27. Juni 1999 wurde der grenzüberschreitende Reiseverkehr wieder aufgenommen. Er beschränkt sich heute (2019) auf zwei Personenzugpaare samstags und sonntags während der Touristensaison im Juli und August zwischen Rzeszów bzw. Sanok und Medzilaborce.

Die ŽSR plant die Elektrifizierung des Abschnittes Bánovce nad Ondavou–Humenné, die 2021 abgeschlossen sein soll.

Auf der Strecke verkehren tagsüber mehrere Nahverkehrszüge sowie Schnellzüge mit den Namen „Zemplín“ nach Bratislava und „Šírava“ nach Prag von Humenné aus.

Höchstgeschwindigkeit 
 Michaľany – Úpor = 70 km/h
 Úpor – Humenné = 100 km/h
 Humenné – Medzilaborce = 90 km/h
 Medzilaborce – Staatsgrenze = 60 km/h

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

 Beschreibung auf rail.sk

Bahnstrecke in der Slowakei
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Karpatenvorland
Internationale Bahnstrecke